Kup Srbije i Crne Gore u nogometnu je bilo nacionalno nogometno kup natjecanje u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno u SR Jugoslaviji. Natjecanje je imalo posljednje izdanje u sezoni 2005./06., a osamostaljenjem Crne Gore nastaju nacionalni kupovi Srbije i Crne Gore.

Sudionici završnice

Klubovi po uspješnosti 

U svim izdanjima kupaa u završnici su sudjelovali klubovi iz Srbije

Poveznice 
 Prva liga Srbije i Crne Gore
 Kup Srbije
 Kup Crne Gore 
 Kup maršala Tita 
 Kupovi Kraljevine Jugoslavije
 lavkup.com, wayback arhiva 
 FSG Zrenjanin

Izvori 
 lavkup.com, Vremeplov, Kupovi FNRJ / SFRJ / SRJ / SiCG / Srbije (1947. – 2008.), wayback arhiva  
 rsssf.com, Yugoslavia/Serbia (and Montenegro) - Cup Finals 
 rsssf.com, Yugoslavia/Serbia (and Montenegro) - Cup History 1947-2006/07 
 rsssf.com, Yugoslavia - Cup Final Details 1947-2001

Nogomet u Srbiji i Crnoj Gori
SCG kup
Crnogorska nogometna natjecanja
Srbija i Crna Gora